Glimmen (dorp), een dorp in de gemeente Groningen
 Glimmen (waterschap), een voormalig waterschap in de provincies Groningen en Drenthe